Ejido Mezquitillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejido Mezquitillo (La Curva), Sinaloa, Culiacán, 
 Ejido Mezquitillo (Chapeteado), Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar